A Szent Péter-templom (-bazilika, -dóm, -katedrális vagy székesegyház) nevet számos keresztény templom viseli. Többek között:

A történelmi Magyarország területén
 Szent Péter-templom, Brassó
 Alcantarai Szent Péter-templom, Budapest
 Szent Péter-templom, Kalocsa
 Szent Péter-fatemplom, Mezőszava
 Szent Péter-fatemplom, Omboztelke
 Szent Péter-templom, Őriszentpéter

Más helyeken
 Szent Péter-bazilika, Acireale, Olaszország
 Szent Péter-székesegyház, Bautzen, Németország
 Szent Péter-katedrális, Beauvais, Franciaország
 Szent Péter-templom, Bécs, Ausztria
 Szent Péter-templom, Caen, Franciaország
 Szent Péter-székesegyház, Cali, Kolumbia
 Szent Péter apostol plébániatemplom, Csernek, Horvátország
 Szent Péter-templom, Freiberg, Németország
 Szent Péter-katedrális, Genf, Svájc
 Szent Péter-templom, Grado del Pico, Spanyolország
 Szent Péter-templom, Hamburg, Németország
 Szent Péter-templom, Hatay tartomány, Törökország
 Szent Péter és Mária dóm, Köln, Németország
 Szent Péter-templom, München, Németország
 Szent Péter-templom, Petrovsko, Horvátország
 Szent Péter-katedrális, Poitiers, Franciaország
 Szent Péter-katedrális, Regensburg, Németország
 Szent Péter-templom, Riga, Lettország
 Szent Péter-templom, Teruel, Spanyolország
 Szent Péter-bazilika, Vatikán
 Szent Péter-templom, Winchester, Nagy-Britannia

Lásd még 
 Szent Péter és Pál-templom (egyértelműsítő lap)